Joseph Pauliac (1843-1909), homme politique français ;
 Madeleine Pauliac (1912-1946), résistante française.